De Hoek of Den Hoek kan betrekking hebben op:
 In de volksmond wordt ook wel Hoek van Holland bedoeld.
Buurtschappen
 De Hoek (Brakel), buurtschap in Gelderland.
 De Hoek (Gilze en Rijen), buurtschap in Noord-Brabant.
 De Hoek (Haarlemmermeer), buurtschap in Noord-Holland.
 Den Hoek (Land van Cuijk), buurtschap in Noord-Brabant.
 De Hoek (Reusel-De Mierden), buurtschap in Noord-Brabant.
 De Hoek (Sint-Genesius-Rode), België.
 De Hoek (Sint Michielsgestel), buurtschap in Noord-Brabant.
 Den Hoek (Spijkenisse), buurtschap in Zuid-Holland (niet te verwarren met de wijk De Hoek, zie onder).
 De Hoek (Valkenswaard), buurtschap in Noord-Brabant.
 De Hoek (Veghel), buurtschap in Noord-Brabant.
Wijken
 De Hoek (Spijkenisse)
Verkeer
 Knooppunt De Hoek.
 Verzorgingsplaats Den Hoek aan Rijksweg 16 en 59.

Zie ook
Hoek (doorverwijspagina)